Colonia el Valle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia el Valle, Tlaxcala, Huamantla, 
 Colonia el Valle, Chihuahua, Buenaventura, 

Robotskapade Mexikoförgreningar